— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
Станция была построена в 1901 году, как грузовая, и получила имя находившейся здесь пивоварни, для нужд которой она и строилась.

В 1906 году открывается и пассажирская станция, открывая сообщение со станциями «Японской национальной железной дороги» (JNS).

12 октября 1909 года начинается сообщение по линии Яманотэ.

24 мая 1945 года во время Второй мировой войны станция была практически полностью сожжена.

25 марта 1964 года открыта вторая станция — для линии токийского метро Хибия.

15 ноября 1982 года была закрыта грузовая станция пивоварни.

18 мая 2001 года на станции была введена оплата картами Suica.

1 декабря 2001 года запущена линия Сёнан-Синдзюку.

1 декабря 2002 года станция начала принимать поезда линии Сайкё.

18 мая 2007 года на станции была введена оплата картами PASMO.

Линии 
 East Japan Railway Company (JR East)
 Линия Яманотэ
 Линия Сайкё
 Линия Сёнан-Синдзюку
 Tokyo Metro
 Линия Хибия

JR

Планировка станции 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Tokyo Metro

Планировка станции 
Две платформы бокового типа и 2 пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

Ссылки 

 JR East: Станция Эбису  
 Tokyo Metro: Станция Эбису